Schloss Rauschenberg steht für folgende Gebäude im Markt Dachsbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern:

 Altes Schloss Rauschenberg 
 Neues Schloss Rauschenberg

Siehe auch:
 Schloss Reuschenberg